Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

137e régiment d'infanterie
137e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires